Ioana Raluca Olaru e Valerija Solov'ëva erano le detentrici del titolo, ma la Solov'ëva ha deciso di non partecipare. La Olaru ha giocato in coppia con Shahar Peer ma sono state sconfitte in finale da Michaëlla Krajicek e Karolína Plíšková per 6-0, 4-6, [10-6].

Teste di serie

  Lisa Raymond /  Liezel Huber (semifinale)
  Marina Eraković /  Arantxa Parra Santonja (primo turno)

  Shūko Aoyama /  Sandra Klemenschits (quarti di finale) 
  Oksana Kalašnikova /  Katarzyna Piter (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Nürnberger Versicherungscup 2014
WTA Tour 2014